Но́ринская:
 Норинская (Норенская) — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Норинская — дом-музей Иосифа Бродского.